«Чонуён» ( — Товарищ) — станция Пхеньянского метрополитена. Расположена на линии Чхоллима между станциями «Пульгынбёль» и «Кэсон».

Открыта 6 сентября 1973 года в составе пускового участка Пхеньянского метрополитена «Пульгынбёль» — «Понхва».

Является пересадочной на станцию «Чонсын» линии Хёксин.

Станции Пхеньянского метрополитена